Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1972 — 12-е первенство.

С 1 по 13 марта по 1972 года в Москве. Всесоюзная шахматная олимпиада. Состав команды: 6 мужчин (1 запасной), 3 юноши, 2 женщины, 2 девушки. Проводилась с предварительные и финальными соревнованиями.

1-й финал 
 1. Москва (Т. Петросян, В. Смыслов, Д. Бронштейн, Ю. Балашов, А. Суэтин, Е. Васюков — запасной, С. Макарычев, В. Фёдоров, А. Горчаков, А. Кушнир, Т. Лемачко, М. Островская (Макарычева), Г. Лим) — 37½ очков;
 2. РСФСР (Л. Полугаевский, А. Карпов, В. Антошин, В. Зильберштейн, В. Цешковский, Ю. Аникаев — запасной, А. Панченко, Е. Драгомарецкий, И. Иванов, В. Козловская, Р. Билунова, Л. Саунина, Н. Алёхина) — 34½;
 3. УССР (В. Савон, Л. Штейн, В. Тукмаков, Ю. Николаевский, В. Жидков, М. Подгаец — запасной, О. Романишин, А. Белявский, А. Михальчишин, М. Шуль (Литинская), Л. Семёнова, А. Черная, Н. Гасюнас) — 33;
 4. Ленинград — 30;
 5. Грузинская ССР — 24;
 6. Латвийская ССР — 21.

2-й финал 
 7. Эстонская ССР — 34½ очка из 60;
 8. БССР — 34;
 9. Азербайджанская ССР — 31;
 10. Армянская ССР — 30;
 11. Узбекская ССР— 27½;
 12. Казахская ССР — 23.

3-й финал 
 13. Литовская ССР — 31 очко из 48;
 14. Молдавская ССР — 25½;
 15. Туркменская ССР — 22½;
 16. Киргизская ССР — 22½;
 17. Таджикская ССР — 18½.

Лучшие индивидуальные результаты: 1-я мужская доска — П. Керес (Эстонская ССР) — 5 из 7; 1-я женская доска — А. Кушнир — 8 из 8.

Литература

Ссылки 
 12th Soviet Team Chess Championship: Moscow 1972 

Первенства СССР между командами союзных республик по шахматам
1972 год в шахматах
1972 год в Москве
Спорт в России в 1972 году
Март 1972 года